Thomas Heberer ist der Name folgender Personen:

 Thomas Heberer (Politikwissenschaftler) (* 1947), deutscher Politikwissenschaftler
 Thomas Heberer (Musiker) (* 1965), deutscher Jazzmusiker